Дімітріс Мітропулос — грецький диригент, піаніст, композитор, педагог.
 Іоанніс Мітропулос — грецький спортсмен, олімпійський чемпіон.
 Тасос Мітропулос — грецький футболіст.

Грецькі прізвища